Glanycus är ett släkte av fjärilar. Glanycus ingår i familjen Thyrididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Glanycus